Magnus Persson och liknande namn kan syfta på:

 Magnus Persson (socialdemokrat) (född 1935), riksdagsledamot 1971–1994
 Magnus Persson (statssekreterare) (född 1957), socialdemokratisk politiker och statssekreterare
 Magnus Persson (född 1968), musiker (slagverk) och musikproducent
 Magnus Persson (sverigedemokrat) (född 1970), riksdagsledamot från 2014
 Magnus Persson (präst) (född 1973), svensk pastor och präst
 Magnus Pehrsson (född 1976), svensk fotbollsspelare och fotbollstränare
 Magnus Persson (handbollsspelare) (född 1990), svensk handbollsspelare